Mstislav Iziaslavitch (en  et en ), dit , est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1125 et mort le ), qui régna de 1157 à 1158, puis de 1167 à 1169 et enfin de 1169 à 1170.

Fils d' et d'Agnes von Staufen, il est également prince de Pereïaslavl (sous le nom de ) de 1146 à 1149 et de 1151 à 1154, ainsi que prince de Volhynie de 1157 à 1170.

Biographie 
Avec son père, descendant en ligne droite de Vladimir Monomaque, il participe aux guerres contre son grand-oncle Iouri Dolgorouki et contre les princes de Tchernigov. Il défait ensuite les Polovtses en 1153, avant d'être ensuite battu par ces derniers lors d'une nouvelle bataille près de la rivière Psiol.

Après la mort de son père en 1154, Iouri Dolgorouki le bat et le force ensuite à fuir de Loutsk vers la Pologne en 1155, avant que Mstislav ne parvienne à retourner dans la Rus' de Kiev, en Volhynie, l'année suivante avec une nouvelle armée pour battre Dolgorouki à Volodymyr-Volynskyï. Il s'occupe alors de fortifier la Volhynie dont il est depuis peu devenu le nouveau prince. Peu après la mort de Dolgorouki, il est couronné nouveau grand-prince de Kiev.

Préférant vivre dans la ville de Vladimir,  donne le trône de Kiev en 1158 à son oncle  qui devient pour la seconde fois le grand-prince de Kiev en 1159. Il aide ensuite son oncle Rostislav dans ses luttes pour le trône, notamment contre son cousin le grand prince , qui finit battu et tué par l'alliance de ces derniers le  lors d'une bataille à Belgorod.

À partir de 1163, il gouverne avec lui. Puis à sa mort, en 1167, il lui succède comme grand-prince de Kiev. Il devient alors très apprécié des Kiéviens. À partir du , son fils  commence régner sur la ville de Novgorod, envoyé là-bas par son père pour mieux assujettir son autorité.

En 1169, il se rend à nouveau maître de la ville, et l'année d'après, le fils de Iouri Dolgorouki, , lui reprend Kiev et le chasse de la ville. Il meurt en exil en Volhynie le .

Famille

Union et descendance 
En 1151, il épouse  (1137 - après 1182), fille du grand-duc de Pologne , dont il a trois enfants : 

  (vers 1152 – 1205), grand-prince de Kiev puis de Galicie ;
  (mort en 1195), prince de Bielsk ;
 Vladimir, prince de Brest.

Il eut également un autre fils, Sviatoslav, l'aîné de tous (mort vers 1183) dont certaines sources affirment qu'il serait né hors-mariage.

Ancêtres

Galerie

Article connexe 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Mstislav02
Mstislav02
Mstislav02
Mstislav02
Mstislav02
Mstislav02
Prince de Pereïaslav